Agathopus ist der Name von:

 Agathopus (Gemmenschneider), römischer Gemmenschneider
 Marcus Iulius Agathopus, römischer Goldschmied